В статье представлен список правителей Речи Посполитой, носивших одновременно титулы короля польского и великого князя литовского (правителей основных частей Речи Посполитой). При этом ещё до образования Речи Посполитой в 1569 году  Польша и Литва находились в личной унии и имели общего монарха. Первым правителем Польши и Литвы был великий князь литовский Ягайло.

В 1569 году при Сигизмунде II Августе была принята Люблинская уния, по которой Великое княжество Литовское и Королевство Польское объединялись в совместный  альянс,на более совместновыгодных условиях  — Речь Посполитую, первым правителем которой с титулом короля польского и великого князя литовского стал Сигизмунд II Август.

Список правителей Речи Посполитой

Ссылки 
 Список правителей Польши
 Список великих князей литовских

Речь Посполитая
Короли Польши